


Lista de mai jos conține localitățile din județul Vrancea.

Vezi și 
Județele României

Vrancea
Localități
 Listă, Localități